Jesiona ist der Name zweier Orte in Polen:

 Jesiona (Woiwodschaft Lebus)
 Jesiona (Woiwodschaft Großpolen)